Buschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wassiljewitsch Buschkow (* 1969), russischer Eiskunstläufer
 Lutz Buschkow (* 1957), deutscher Trainer im Wasserspringen-Sport